Południowa obwodnica Gdańska